Буллер:

  (1874—1944) — британско-канадский миколог.
 Буллер, Редверс (1839—1908) — британский военный деятель, генерал.
 Буллер, Уолтер — новозеландский адвокат, натуралист и орнитолог.
 Буллер — округ Новой Зеландии, входящий в состав региона Уэст-Кост.